DHC est un sigle qui peut faire référence à :
 DHC Corporation (où DHC signifie Daigaku Honyaku Center), une entreprise japonaise ;
 docteur honoris causa (ou doctorat honoris causa) ;
 Dihydrochalcone, composé chimique.

Voir aussi 
 DHC/ART